Lucianópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lucianópolis (ort), São Paulo, 
 Lucianópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar